Vannucchi ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Vannucchi Leme (1950–1973), brasilianischer Studentenführer
 Ighli Vannucchi (* 1977), italienischer Fußballspieler
 Luigi Vannucchi (1930–1978), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Vannucci